Алан Ходжкинсон (, 16 августа 1936, Лафтон-ан-ле-Морта — 8 декабря 2015) — английский футболист, игрок «Шеффилд Юнайтед», а также сборной Англии. Играл на позиции вратаря. Провёл 5 игр за сборную Англии.

Клубная карьера 
В профессиональном футболе дебютировал в 1954 году выступлениями за «Шеффилд Юнайтед», цвета которого и защищал в течение всей своей карьеры, длившейся целых восемнадцать лет. Большинство времени, проведенного в составе «Шеффилд Юнайтед», был основным игроком команды.

Клубная статистика

Игры в сборной 
В 1957 году дебютировал в официальных матчах в составе сборной Англии. На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 4 года, провел в форме главной команды страны всего 5 матчей.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1958 года в Швеции и чемпионата мира 1962 года в Чили.

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com 
 Alan Hodgkinson

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Тренерский штаб ФК «Астон Вилла»
Тренерский штаб ФК «Бирмингем Сити»
Тренерский штаб ФК «Манчестер Сити»
Тренерский штаб ФК «Эвертон»